Heta steht für:
 Heta, den zeitweise verwendeten Buchstaben des griechischen Alphabets für den Laut 
 Zuvor war es die vorklassische Bezeichnung für den 7. Buchstaben Eta
 Heta (Zyklon) ein tropischer Wirbelsturm der am 6. Januar 2004 die Insel Niue verwüstete. Siehe Niue#Zyklon Heta 
 Personen
 Damon Heta (* 1987), australischer Dartspieler
 Lara Heta (* 6. April 1978 als Lara Petera) ist eine ehemalige neuseeländische Squashspielerin.
 Heta Mantscheff (* 12. Mai 1948 in Köln) ist eine deutsche Casting-Direktorin und Schauspielerin.
 Firmen & Gesellschaften
 Heta Asset Resolution AG, eine Abbaugesellschaft im Eigentum der Republik Österreich zur Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria, siehe Hypo Alpe Adria #Heta Asset Resolution AG